Die Centro Properties Group (Centro) war ein australisches Immobilienunternehmen mit Hauptsitz in Melbourne. Centro war einer der größten Entwickler, Vermarkter und Betreiber von Einkaufszentren in Australien, Neuseeland und den USA, der größte Immobilienpartner von Woolworths und Wesfarmers. Gegründet 1985 als Jennings Properties, wurde es ab 1991 als Centro Properties Group weitergeführt. 

2007 besaß das Unternehmen 128 Einkaufszentren in Australien und 682 in den USA, deren Gesamtwert sich auf 26,6 Mrd. USD belief.

Weblinks

Einzelnachweise 

Immobilienunternehmen (Australien)
Unternehmen (Melbourne)
Gegründet 1985